Wjasiwok  (ukrainisch ; russisch /) ist eine geografische Bezeichnung in der Ukraine:

 Wjasiwok (Pawlohrad) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pawlohrad
 Wjasiwok (Lubny) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Poltawa, Rajon Lubny
 Wjasiwok (Chorol) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Poltawa, Rajon Chorol
 Wjasiwok (Horodyschtsche) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Tscherkassy, Rajon Horodyschtsche

 Wjasiwok (Fluss) ist ein Nebenfluss der Samara in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk